Ме́ркель () — немецкая фамилия.

Персоналии 
 Меркель, Александр Васильевич (род. 1992) — немецкий и казахстанский футболист.
 Меркель, Ангела (род. 1954) — немецкий политик, федеральный канцлер Германии с 2005 по 2021 год.
 Меркель, Гарлиб (1769—1850) — лифляндский публицист.
 Меркель, Густав Адольф (1827—1885) — немецкий композитор и органист.
 Меркель, Ежи (1881—1976) — французский художник.
 Меркель, Иоган Давидович (род. 1958) — казахстанский прокурор.
 Меркель, Курт-Хайнц (1919—2000) — министр торговли и снабжения ГДР.
 Меркель, Майя Максовна (1928—2015) — советский и российский кинорежиссёр-документалист, сценарист, оператор, писатель.
 Меркель, Макс (1918—2006) — немецкий футболист.
 Меркель, Фридрих Зигмунд (1845—1919) — немецкий анатом.

Животное 
 Коза Меркель — самка домашней козы, ставшая знаменитой в 2016—2017 годах.

Другое 
 Братья Меркель — оружейная фирма.